Daucourt steht für:

 Élise-Daucourt, französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est

Daucourt ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Daucourt (* 1966), Schweizer Mountinebikerin
 Ernest Daucourt (1848–1941), Schweizer Journalist, Rechtsanwalt und Politiker (KVP)
 Gérard Daucourt (* 1941), französischer Bischof